Ундозеро — посёлок в Плесецком районе Архангельской области России. Административный центр Ундозерского сельского поселения.

География 
Посёлок Ундозеро расположен к северу от озера Ундозеро на высоте более 118 м над уровнем моря.

Население 

Численность населения посёлка, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 836 человек. В 2009 году числилось 805 человек, из них 112 — пенсионеры, 55 — дети.

Примечания 

Населённые пункты Плесецкого района